Андрей Якубович:
* Якубович, Андрей Фёдорович (1776—1842) — русский литератор. 
 Якубович, Андрей (род. 1979) — белорусский футболист.

Примечания